Faanui est un toponyme polynésien qui peut désigner :
 une commune associée de la commune de Bora Bora, Faanui ;
 un marae royal, le marae de Faanui.